Die Cadre-71/2-Europameisterschaft 1975 war das 28. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 7. bis zum 9. März 1975 in Essen statt. Es war die dritte Cadre-71/2-Europameisterschaft in Deutschland.

Geschichte 
In Essen wurde ein neues Spielsystem gespielt, bei dem in drei Tagen ein Turnier mit zwölf Teilnehmen durchgeführt werden kann. Sieger wurde der Titelverteidiger Francis Connesson, der alle Partien gewann. Im Finale bezwang er den Berliner Dieter Müller deutlich mit 300:81 in fünf Aufnahmen. In einem rein belgischen Spiel um Platz drei gewann Raymond Ceulemans gegen Ludo Dielis. Unglücklich verlief das Turnier für den Bochumer Klaus Hose. In der Vorrunde wurde er trotz zwei Siegen nur Dritter und kam für den Titel nicht mehr in Frage. Seine Klasse bewies er aber bei den Platzierungsspielen. In nur einer Aufnahme besiegte er den Niederländer Ben Velthuis mit 300:0 und egalisierte den Europarekord im BED.

Turniermodus 
Es wurde in drei Gruppen à vier Spieler gespielt. Die beiden Gruppenersten qualifizierten sich für die Zwischenrunde. Platz drei und vier spielten die Plätze 7 bis 12 aus. In der Zwischenrunde spielten die sechs Spieler das Halbfinale aus, wobei die drei Sieger und der beste Zweite qualifiziert waren. Danach Halbfinale und Finale. Platz drei wurde ausgespielt.

Bei MP-Gleichstand (außer bei Punktgleichstand beim Sieger) wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gruppenphase

Klassement nach der Gruppenphase

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-71/2-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1975
Billardturnier in Deutschland
Billardturnier in Essen